Lijst van afleveringen van Star Trek (de oorspronkelijke serie), vanaf 1966.
 Lijst van afleveringen van Star Trek: The Next Generation, vanaf 1987.
 Lijst van afleveringen van Star Trek: Deep Space Nine, vanaf 1993.
 Lijst van afleveringen van Star Trek: Voyager
 Lijst van afleveringen van Star Trek: Enterprise